Nou extremisme francès (del seu nom en anglès New French Extremism), col·lecció de pel·lícules franceses de principis del segle XXI
 Educació no formal (del seu nom en anglès Non-Formal Education), conjunt d'activitats educatives fora de l'àmbit escolar
 Model de l'electró quasi lliure (del seu nom en anglès Nearly Free Electron), model de la mecànica quàntica per a un electró dins d'una estructura cristal·lina